Das Qatar International 1993 fand vom 12. bis 17. November 1993 in Doha, Katar, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1993/94 und gehörte zur Wertungskategorie PSA Super Series.
 
Das Endspiel bestritten Jansher Khan und Rodney Martin, die beide topgesetzt ins Turnier gestartet waren. Khan, der auch im Vorjahr das Turnier gewonnen hatte, gewann die Finalpartie mit 15:7, 15:8 und 15:9.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

 
1993
PSA World Tour 1993/94
Squashturnier in Doha